Mahn ist der Familienname folgender Personen:

 Bruno Mahn (* 1887), deutscher Kapitän zur See der Kriegsmarine
 Carl August Friedrich Mahn (1802–1887), deutscher Romanist, Provenzalist und Anglist
 Detlef Müller-Mahn (* 1955), deutscher Geograf und Hochschullehrer für Sozial- und Kulturgeografie
 Ernst August Philipp Mahn (1787–1845), Professor der orientalischen Sprachen an der Universität Rostock
 Ernst-Gerhard Mahn (1930–2022), deutscher Botaniker und Hochschullehrer
 Eva Mahn (* 1947), deutsche Kunstwissenschaftlerin, Hochschullehrerin und Fotografin
 Frans Mahn (1933–1995), niederländischer Radrennfahrer
 Gabriel Thohey Mahn-Gaby (1927–2016), Erzbischof von Yangon
 Hannshubert Mahn (1903–1943), deutscher Kunsthistoriker
 Heinz Mahn (1872–1945), deutscher Architekt, Diplom-Ingenieur und Baugewerbelehrer
 Herbert Mahn, deutscher Fußballspieler
 Inge Mahn (* 1943), deutsche Bildhauerin
 Jean-Berthold Mahn (1911–1944), französischer Historiker und Zisterzienserforscher
 Joseph Mahn Erie (1925–2017), myanmarischer katholischer Bischof
 Larissa Mahn (* 1994), deutsche Fußballspielerin
 Mirrianne Mahn (* 1989), politische Aktivistin, Politikerin und Schauspielerin
 Owi Mahn (* 1972), deutscher Filmregisseur
 Paul Mahn (1867–1927), deutscher Schriftsteller und Übersetzer 
 Richard Mahn (1866–1951), deutscher Maler
 Sandra Mahn (* 1980), deutsche Künstlerin, Kinderbuchautorin und Illustratorin

Siehe auch:
 Mähn
 Maahn
 Maan
 Man